Orotava kan syfta på:

 Orotava (släkte) – ett släkte av tvåvingar
 Orotava (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien
 La Orotava – kommunens huvudort